Anna Habsburżanka (ur. 12 kwietnia 1432 w Wiedniu, zm. 14 listopada 1462 w Eckhardsberg w Turyngii) – najstarsza córka Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej.

Życiorys 
W 1446 r. poślubiła landgrafa Turyngii Wilhelma Mężnego (ur. 1425, zm. 1482 r.). Po urodzeniu dwóch córek została wypędzona przez męża. Anna została pochowana w Altenburgu.

Dzieci 
 Małgorzata – poślubiła w 1476 r. elektora brandenburskiego Jana Cicero
 Katarzyna (ur. 1453, zm. 17 stycznia 1534 r.) – poślubiła w 1471 r. Hynka Podiebradowicza, syna króla Czech Jerzego z Podiebradów

Przodkowie

Bibliografia 
 Brigitte Hamannová, Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praga 1996, s. 62-63.

Habsburgowie
Urodzeni w 1432
Zmarli w 1462
Żony władców